Tetrameronycha är ett släkte av svampar. Tetrameronycha ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tetrameronycha